Кубок Бразилии по футболу 2014, называемый официально Sadia — Кубок Бразилии по футболу 2014 по спонсорским соображениям, — 26-й розыгрыш Кубка Бразилии по футболу, организуемого Бразильской конфедерацией футбола. Он прошёл с 12 марта по 26 ноября 2014 года. В турнире приняли участие 87 команд, попавшие в него через чемпионаты своих штатов (71), рейтинг Бразильской конфедерации футбола (CBF) (10), либо через участие в Кубке Либертадорес 2014. Действующим обладателем Кубка являлся «Фламенго».

Участники Кубка Либертадорес 2014 начали участие в турнире со стадии 1/8 финала. 8 команд, вылетевших до третьего раунда и имевших наилучший результат в чемпионате Бразилии по футболу 2013, квалифицировались в Южноамериканский кубок 2014, который разыгрывается во второй половине 2014 года. Победитель турнира квалифицировался во второй этап Кубка Либертадорес 2015.

Победителем турнира впервые в своей истории стал «Атлетико Минейро», обыгравший в финале со счётом 3:0 по сумме двух матчей (2:0 — в первом матче, 1:0 — в ответном) «Крузейро». В то же время, четырёхкратный обладатель трофея «Крузейро» принял участие в финале в шестой раз.

 Формат 
Кубок Бразилии по футболу представляет собой турнир с олимпийской системой розыгрыша, по два матча, дома и в гостях, в каждой стадии. В первых двух раундах, если команда, играющая в гостях, побеждает с преимуществом в два или более мяча, то она проходит в следующий этап, избегая ответной встречи. В Кубке Бразилии также действует правило гола, забитого на чужом поле.

 Участники 
 Отобравшиеся через чемпионаты штатов 

 Рейтинг КФБ 
После определения 71-го представителя штатов и 6-ти команд, напрямую попавших в 1/8 финаоа, остальные 10 клубов были определены по новому рейтингу КФБ, который начиная с 2013 года высчитывается по новому методу.

Рейтинг дан по состоянию на 13 декабря 2013 года

 Напрямую попавшие в 1/8 финала 

 Отборочные этапы 
 Жеребьёвка первых этапов 
Жеребьёвка предварительного и первого этапов Кубка Бразилии прошла 10 января 2014 года в Рио-де-Жанейро. 80 команд, отобравшихся для турнира, были поделены на 8 групп (от A до H) по 10 команд в каждой, в соответствии с рейтингом КБФ. Пары первого этапа были составлены таким образом, что команды из группы A играют с командами из группы E, B — F, C — G и D — H. Для стадии 1/8 будет проведена новая жеребьёвка с участием шести команд, участвующих в Кубке Либертадорес 2014.

 Группы при жеребьёвке 
* В скобках указано место клуба в рейтинге КБФ.

* «Риу-Бранку» и «Реал Нороэсте» встречаются в предварительном этапе. Победитель пары получит место в первом этапе.

 Предварительный этап 
Первый матч прошёл 19 февраля, ответный — 26 февраля.

 Сетка отборочных этапов 
 Секция 1 

 Секция 2 

1: «Нову-Амбургу» был исключён из турнира за использование дисквалифицированного игрока. Его место в 1/8 финала занял АБС.

 Секция 3 

 Секция 4 

 Секция 5 

 Секция 6 

 Секция 7 

 Секция 8 

 Секция 9 

 Секция 10 

 Первый этап 
Первые матчи прошли с 12 марта по 30 апреля, ответные — с 9 апреля по 7 мая.

Примечание:
Н/П = ответный матч не проводился.

 Второй этап 

Примечание:
Н/П = ответный матч не проводился.

 Третий этап 

1: «Нову-Амбургу» был исключён из турнира за использование дисквалифицированного игрока. Его место в 1/8 финала занял АБС.

 Отбор в Южноамериканский кубок 2014 
Семь команд, вылетевших до 1/8 финала и имеющих наилучший результат в чемпионате Бразилии по футболу 2013, квалифицируются в Южноамериканский кубок 2014.

1:  «Спорт» квалифицировался в Южноамериканский кубок 2014 как победитель Кубка Северо-Востока 2014.

 Финальный этап 

 Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального этапа прошла 18 августа 2014 года. Она была проведена по новому методу. Команды были поделены на 2 корзины по 8 команд в каждой. В 1-ю корзину попали 6 команд, участвовавших в Кубке Либертадорес 2014, и 2 команды с лучшим рейтингом КБФ, прошедшие в 1/8 финала. Во 2-ю корзину попали остальные 8 команд. Затем, каждая корзина была поделена на четыре пары в соответствии с рейтингом КБФ, чтобы избежать встречи команд из одной пары до финала. В первой части жеребьёвки команды из одной пары были разведены по разным сторонам сетки. Команды случайным образом были распределены по парам от 1 до 4. После этого, та же процедура была проведена для других команд в парах. Таким образом, жеребьёвка определила всю сетку.

В скобках указан рейтинг КБФ.

 Сетка финального этапа 
Курсивом выделены команды, проводящие первую игру на своём поле, полужирным шрифтом — команды, вышедшие в следующий этап.

1:  Решением Высшего трибунала спортивной юстиции, «Гремио» был исключён из розыгрыша Кубка Бразилии после обвинения в расистских высказываниях со стороны его фанатов в адрес вратаря «Сантоса» Араньи.

 1/8 финала 
Первые матчи прошли c 26 по 28 августа, ответные — со 2 по 4 сентября.

 Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 1 октября, ответные — 15 и 16 октября.

 Полуфиналы 
Первые матчи пройдут 29 октября, ответные — 5 ноября.

 Финал 

Первый матч

Ответный матч«Атлетико Минейро» побеждает с общим счётом 3:0.

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Регламент Кубка Бразилии 2014 

Футбол в Южной Америке в 2014 году
Спорт в Бразилии в 2014 году
Кубок Бразилии по футболу